Artiemjewa () – żeńska forma rosyjskiego nazwiska Artiemjew

 Galina Markowna Artiemjewa (ur. 1950) – rosyjska pisarka, autorka powieści psychologicznych, filolożka
 Julija Siergiejewna Artiemjewa (ur. 2005) – rosyjska łyżwiarka figurowa (w parach)
 Ludmiła Wiktorowna Artiemjewa (ur. 1963) – radziecka i rosyjska aktorka teatralna, filmowa i dubbingowa
 Marija Eduardowna Artiemjewa (ur. 1993) – rosyjska łyżwiarka figurowa
 Walentina Jewgienjewna Artiemjewa (ur. 1986) – rosyjska pływaczka, czterokrotna mistrzyni Europy

Strony ujednoznaczniające